BMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bamerny (Iraq)